Belgische frank
British Electric Foundation, een Britse organisatie
Baltic Environmental Forum, een door de Europese Unie ondersteunde organisatie voor milieubescherming in de Baltische staten
British Equestrian Federation, het overkoepelend orgaan voor de paardensport in Groot-Brittannië
British Expeditionary Force, een Brits legeronderdeel tijdens de Eerste Wereldoorlog
BeF Clan

Zie ook 
Bef (doorverwijspagina)